Santa Mariña puede referirse a:

Mariña de Augas Santas, mártir gallega venerada por la iglesia católica, celebrada el 18 de julio.

Divisiones administrativas 
Santa Mariña (Otero de Rey), lugar y parroquia del concello de Otero de Rey.
Santa Mariña do Castro de Amarante, parroquia del concello de Antas de Ulla.
Santa Mariña (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Castro de Amarante, concello de Antas de Ulla.
Santa Mariña de Albán, parroquia del concello de Coles.
Santa Mariña (Coles), lugar de la parroquia de Santa Mariña de Albán, concello de Coles.
Santa Mariña de Brañas, parroquia del concello de Toques.
Santa Mariña de Lagostelle, parroquia del concello de Guitiriz.
Santa Mariña (Guitiriz), lugar de la parroquia de Santa Mariña de Lagostelle, concello de Guitiriz.
Santa Mariña de Pescoso, parroquia del concello de Rodeiro.
Santa Mariña de Presqueiras, parroquia del concello de Forcarey.
Santa Mariña do Castro, parroquia del concello de Carballedo.
Santa Mariña do Incio, parroquia del concello de Incio.
Santa Mariña do Monte (Monforte de Lemos), parroquia del concello de Monforte de Lemos.
Santa Mariña do Monte (San Saturnino), parroquia del concello de San Saturnino.
Santa Mariña do Monte (Orense), parroquia del concello de Orense.
Santa Mariña do Monte (El Barco de Valdeorras), parroquia del concello de El Barco de Valdeorras.
Santa Mariña (El Barco de Valdeorras), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Monte, concello de El Barco de Valdeorras.
Santa Mariña (Alfoz), lugar de la parroquia de San Pedro de Mor, concello de Alfoz.
Santa Mariña (Camariñas), lugar de la parroquia de Xaviña, concello de Camariñas.
Santa Mariña (Carballo), lugar de la parroquia de Razo, concello de Carballo.
Santa Mariña (Corgo), lugar de la parroquia de Cabreiros, concello de Corgo.
Santa Mariña (Pígara), lugar de la parroquia de Pígara, concello de Guitiriz.
Santa Mariña (Mugía), lugar de la parroquia de Coucieiro, concello de Mugía.
Santa Mariña (Puerto del Son), lugar de la parroquia de Xuño, concello de Puerto del Son.
Santa Mariña (Samos), lugar de la parroquia de Gundriz, concello de Samos.

Santa Mariña de Piedramuelle, parroquia del concejo de Oviedo.
Santa Mariña (Oviedo), lugar de la parroquia de Santa Mariña de Piedramuelle, concejo de Oviedo.
Santa Mariña (Corvera), casería de la parroquia de Solís, concejo de Corvera.
Santa Mariña (Taramundi), aldea de la parroquia de As Veigas, concejo de Taramundi.